Natasha "Sasha" Williams-Craig (Oakville, 1982) é uma atriz canadense.

Filmografia

Filmes
 Tucker & Dale vs Evil (2010) .... Repórter
 The Tao of Pong (2004) .... Sophie
 DarkWolf (2003) .... Anna

TV
 "Power Rangers: Time Force" 
 Time for Lightspeed (2001) .... Kelsey Winslow/ Yellow Lightspeed Ranger
 "Power Rangers: Lightspeed Rescue" .... Kelsey Winslow/Yellow Lightspeed Ranger

Ligações externas
''

Williams, Sasha
Elenco_de_Power_Rangers